Існує три списки країн світу, розміщених відповідно до величини валового внутрішнього продукту (ВВП), тобто вартістю усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні протягом одного року. Доларові оцінки ВВП, наведені тут, отримано за допомогою підрахунку за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

У першій таблиці наведено ВВП 191 країну-члена ООН, а також ВВП Тайваню і таких територіальних утворень, як Європейський Союз, ОАР Гонконг (КНР), САР Макао (КНР), і Пуерто-Рико (США). Частина наведених нижче даних є результатом підрахунків Міжнародного валютного фонду, решта — Центрального розвідувального управління США, внаслідок чого можлива деяка непослідовність.

У другій таблиці наведено дані з ВВП 180 державних утворень, а також з ВВП Європейського Союзу і світового ВВП. Цей список — результат підрахунків Світового банку.

Країни за ВВП (ПКС)

Дані 2004 року 
Список країн за ВВП — Світовий банк 2004

Примітки

Див. також 
 Алфавітний список країн
 Список країн за ВВП (ПКС) на душу населення
 Список країн за ВВП (номінал)
 Список країн за площею
 Список країн за щільністю населення

Посилання 
 Карти і графіки: економіка: ВВП
 Карти і графіки: ВВП і населення
 Google public data explorer: Світовий банк, показники світового розвитку

Економічна класифікація
Макроекономіка
Міжнародна економіка
ВВП